Possession (1919), filme mudo
 Possessão (1981), filme de Andrzej Zulawski (título original: Possession)
 Possessão (2002), filme (título original: Possession)
 Possession (2009), filme com Sarah Michelle Gellar
 The Possession, filme de terror de 2012

Desambiguação